La Coupe des Pays-Bas de football 2009-2010, nommée la KNVB beker, est la  édition de la Coupe des Pays-Bas. La finale de l'édition de 2010 est un Klassieker entre Feyenoord Rotterdam et l'Ajax Amsterdam, pour des raisons de sécurité et d'interdiction de déplacement de supporters, la finale s'est jouée dans un format aller-retour à l'Amsterdam ArenA et à De Kuip.

Le club vainqueur de la coupe est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa 2010-2011.

Finale 
L'Ajax Amsterdam remporte le match aller à domicile 2 à 0, puis le match retour à Rotterdam, 4 à 1. Siem de Jong marquera un doublé dans les deux finales, Luis Suárez marque également un doublé au match retour.

Notes et références

Lien externe 
 tous les résultats de la Coupe 2009-10 sur rsssf.com

2009-2010
Pays-Bas
Football
Football